Tolypida är ett släkte av fjärilar. Tolypida ingår i familjen Mimallonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Tolypida